Une mauvaise graine, au sens figuré, est une jeune personne s'écartant du droit chemin. Cette expression est reprise dans plusieurs titres d'œuvres :

Cinéma 

 Mauvaise Graine, film français de Billy Wilder et Alexander Esway, sorti en 1934 ;
 Mauvaise Graine (), film italien de Claudio Caligari, sorti en 2015 ;

 La Mauvaise Graine (), film américain de Mervyn LeRoy, sorti en 1956.

Autres 

 La Mauvaise Graine, album posthume de Léo Ferré, sorti le  ;
 Mauvaise Graine,  de la  des Soprano () ;
 Mauvaise Graine, 2 titre de l'album Cyborg de Nekfeu.